Марко Стефано Белинелли (; родился 25 марта 1986 года, Сан-Джованни-ин-Персичето, Эмилия-Романья, Италия) — итальянский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Белинелли начал профессиональную карьеру в клубе «Виртус» из Болоньи, в чемпионате Италии дебютировал 4 апреля 2002 года, в 16 лет. В 2003 перешёл в другой болонский «Фортитудо». В обоих клубах основными игроками на его позиции были аргентинцы, Ману Жинобили («Виртус») и Карлос Дельфино («Фортитудо»), будущие олимпийские чемпионы и игроки НБА. В 2004 году с уходом Дельфино в «Детройт Пистонс» 18-летний Марко получил возможность проявить себя и попасть в основной состав команды. Изначально тренер Ясмин Репеша использовал Белинелли при игре в защите, но со временем всё больше доверял ему завершать атаки команды дальними бросками, в итоге Марко стал одним из самых результативных игроков «Фортитудо». В 2005 году баскетболисты «Фортитудо» выиграли чемпионат и суперкубок Италии, а Белинелли был признан самым ценным игроком матча за суперкубок. За юниорские сборные Италии выступал на чемпионатах Европы 2004 и 2005 годов, в 2006 году Марко в составе национальной сборной Италии играл на чемпионате мира в Японии, где итальянцы заняли 9-е место. Белинелли хорошо проявил себя в матче со сборной США, в котором он был лучшим игроком в составе своей сборной и набрал 25 очков. После его яркой игры в чемпионате Италии и на чемпионате мира баскетбольные специалисты заговорили о Марко, как о восходящий звезде итальянского баскетбола.

В 2007 году Белинелли был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Он хорошо проявил себя в играх Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, где он показал высокую результативность (22.8 очка в среднем за игру) и был включён в символическую сборную турнира. В сентябре Белинелли в составе сборной Италии играл на чемпионате Европы в Польше, где итальянцы выступили неудачно, заняв лишь 9-е место. В своём дебютном сезоне в НБА Марко принял участие в 33 матчах, каждый из которых он начинал на скамье запасных, и в среднем проводил на площадке 7.3 минуты за игру. Во втором сезоне, половину которого Белинелли восстанавливался после различных травм, он сыграл 42 матча, 23 из которых начинал в стартовой пятёрке, улучшил свою результативность по очкам и передачам. 19 декабря 2008 года в матче против «Атланта Хокс» Марко установил личный рекорд результативности, 27 очков.

29 июля 2009 года «Уорриорз» обменяли Белинелли в «Торонто Рэпторс» на форварда Девиана Джорджа. В «Торонто» Марко присоединился к своему партнёру по сборной Италии, Андреа Барньяни.

11 августа 2010 года «Рэпторс» обменяли Белинелли в «Нью-Орлеан Хорнетс» на Джулиана Райта.

24 июля 2012 года подписал контракт с «Чикаго Буллз».

В июне 2014 в составе «Спёрс» стал чемпионом НБА.

Перед началом сезона 2015/16 игрок подписал новый контракт с «Сакраменто Кингз».

7 июля 2016 года Белинелли был обменян в «Шарлотт Хорнетс» на права Малачи Ричардсона, выбранного на драфте 2016 года.

20 июня 2017 года Белинелли был обменян в «Атланту Хокс» вместе с Майлсом Пламли и правом выбора под 41 номером на драфте 2017 года на Дуайта Ховарда и право выбора под 31 номером на драфте 2017 года. 12 февраля 2018 года Марко подписал контракт с «Филадельфией».

20 июля 2018 года Белинелли подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс».

26 ноября 2020 года Белинелли покинул НБА и вернулся в Италию, подписав трехлетний контракт до июня 2023 года с клубом «Виртус».

11 июня 2021 года «Виртус» завоевав свой 16-й национальный титул и первый за двадцать лет.

21 сентября 2021 года клуб выиграл свой второй Суперкубок Италии.

11 мая 2022 года «Виртус» выиграл свой первый Еврокубок и квалифицировался в Евролигу в первый раз за 14 лет.

29 сентября 2022 года «Виртус» выиграл свой третий Суперкубок Италии.

Достижения 
  Чемпион НБА: 2013/2014
  Обладатель Еврокубка: 2021/2022
  Чемпион Италии (2): 2004/2005, 2020/2021
  Обладатель Суперкубка Италии: 2005, 2021, 2022

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Марко Белинелли

Баскетболисты Италии
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки сборной Италии по баскетболу